Replay (Iyaz-dal)
Replay (Tamta-dal)
Replay (album)
Replay (kimi va boku no Everything)